Dit is een lijst van planetoïden 105501-105600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105501 - || 2000 QA232 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105502 - || 2000 QN250 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105503 - || 2000 RG1 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105504 - || 2000 RX2 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105505 - || 2000 RK3 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105506 - || 2000 RO3 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105507 - || 2000 RZ6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105508 - || 2000 RA9 || 3 september 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 105509 - || 2000 RL9 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105510 - || 2000 RJ11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105511 - || 2000 RF13 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105512 - || 2000 RJ14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105513 - || 2000 RL14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105514 - || 2000 RO15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105515 - || 2000 RQ15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105516 - || 2000 RY15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105517 - || 2000 RA16 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105518 - || 2000 RP16 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105519 - || 2000 RP18 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105520 - || 2000 RW22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105521 - || 2000 RM24 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105522 - || 2000 RH25 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105523 - || 2000 RC26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105524 - || 2000 RF26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105525 - || 2000 RL26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105526 - || 2000 RQ26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105527 - || 2000 RW26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105528 - || 2000 RZ26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105529 - || 2000 RG27 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105530 - || 2000 RM27 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105531 - || 2000 RR28 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105532 - || 2000 RA29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105533 - || 2000 RB29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105534 - || 2000 RC29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105535 - || 2000 RT32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105536 - || 2000 RG37 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105537 - || 2000 RH37 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105538 - || 2000 RF39 || 5 september 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 105539 - || 2000 RJ39 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105540 - || 2000 RH40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105541 - || 2000 RL40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105542 - || 2000 RR40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105543 - || 2000 RW40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105544 - || 2000 RC41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105545 - || 2000 RY41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105546 - || 2000 RM44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105547 - || 2000 RX44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105548 - || 2000 RF45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105549 - || 2000 RJ45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105550 - || 2000 RY45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105551 - || 2000 RW46 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105552 - || 2000 RR49 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105553 - || 2000 RA50 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105554 - || 2000 RJ53 || 5 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105555 - || 2000 RK53 || 5 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105556 - || 2000 RU53 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105557 - || 2000 RZ53 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105558 - || 2000 RK54 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105559 - || 2000 RN54 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105560 - || 2000 RA56 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105561 - || 2000 RB56 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105562 - || 2000 RS57 || 7 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105563 - || 2000 RY58 || 7 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105564 - || 2000 RR60 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105565 - || 2000 RA61 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105566 - || 2000 RQ63 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105567 - || 2000 RG64 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105568 - || 2000 RN64 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105569 - || 2000 RB65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105570 - || 2000 RP66 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105571 - || 2000 RT67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105572 - || 2000 RQ68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105573 - || 2000 RF70 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105574 - || 2000 RZ70 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105575 - || 2000 RJ71 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105576 - || 2000 RM72 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105577 - || 2000 RP74 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105578 - || 2000 RE75 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105579 - || 2000 RE77 || 8 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 105580 - || 2000 RN78 || 8 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105581 - || 2000 RW80 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105582 - || 2000 RC82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105583 - || 2000 RU82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105584 - || 2000 RV82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105585 - || 2000 RM83 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105586 - || 2000 RB85 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105587 - || 2000 RM85 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105588 - || 2000 RT85 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105589 - || 2000 RV85 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105590 - || 2000 RJ86 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105591 - || 2000 RL86 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105592 - || 2000 RK88 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105593 - || 2000 RN88 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105594 - || 2000 RU88 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105595 - || 2000 RK89 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105596 - || 2000 RO89 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105597 - || 2000 RA91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105598 - || 2000 RD91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105599 - || 2000 RL91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105600 - || 2000 RT91 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten